Бангли () — округ в провинции Бали, Индонезия. Административный центр — населенный пункт Бангли.

До 1907 года на территории округа располагалось государство Бангли, одно из девяти государств Бали.

География 

Единственный округ Бали, не имеющий выхода к морю.

В северной части округа находится вулкан Батур.

Административное деление и демография 

Округ делится на 4 района (состоящих из 60 деревень и поселений):
 Бангли
 Кинтамани
 Сусут
 Тембуку

Достопримечательности 

 Индуистский храм Пура Кехен в городе Бангли, построенный в 11 веке.
 Озеро Батур
 Озеро Бератан
 Озеро Тамблинган
 Водопад Дусун Кунинг
 Водопад Сингсинг
 Деревня Батукаанг

Примечания 

Округ Бангли